Габриэль Биль (; до 1410,  — , ) — немецкий  и философ-схоластик, видный теолог позднего средневековья. Католический священник. Августинец.

Биография 
Обучался в университетах Гейдельберга и Эрфурта. Служил проповедником и викарием в Майнцском соборе, с 1479 года — приходский священник в Урахе. Также был руководителем братства общей жизни в Буцбахе.

С 1484 года состоял профессором философии в Тюбингенском университете, читал лекции в Гейдельбергском университете.

Современники называли его «последним схоластиком». Был сторонником философии Уильяма Оккама, хотя в последних трёх своих работах он был ближе к философии Дунса Скота, чем к номинализму.

Г. Биль считал, что вся церковная власть, даже власть епископов, прямо или косвенно исходила от папы римского. Он защищал действие таинств ex opere operantis (лат. «От действующих») и ex opere operato (лат. «В силу совершенной действия» или «Самим фактом, что действие произошло»). Г. Биль верил, что сила отпущения грехов дана в таинстве священства. Его сотериология служит подтверждением полупелагианства, он сформулировал концепцию двух заветов — завета благодати и завета справедливости. Согласно первому завету, Бог даёт благодать тем, кто делает всё, что в его силах, чтобы исполнять волю Бога. Согласно второму завету, он считал, что хорошие поступки, исполненные в состоянии благодати, заслуживают оправдания.

Своим «Collectorium sive epitome in magistri sententiarum libros IV» (Тюбинген, 1501) он дал толчок систематическому развитию номинализма Оккама и, таким образом, повлиял на Лютера и Меланхтона.

Г. Биль также внёс значительный вклад в развитие политической экономии.

Избранные труды 
 Lectura Super Canona Missæ, 1488
 Epitome et collectorium ex Occamo super quattuor libros crittiarum, 1495
 Expositio canonis missæ, 1499
 Проповедь, 1499

См. также 
 Уильям Оккам
 Иоанн Дунс Скот

Примечания

Ссылки 
 
 Biel, Gabriel

Философы по алфавиту
Философы Германии
Философы XV века
Схоласты
Католические священники Германии
Профессора Тюбингенского университета
Преподаватели Гейдельбергского университета
Выпускники Гейдельбергского университета
Августинцы